Glen Innes ist eine Stadt mit etwa 5200 Einwohnern im Norden des australischen Bundesstaat New South Wales. Sie befindet sich 600 Kilometer nördlich von Sydney und 360 Kilometer südwestlich von Brisbane an der Kreuzung des New England Highway mit dem Gwydir Highway. Die Stadt ist der Verwaltungssitz des Verwaltungsgebiet (LGA) Glen Innes Severn Council.

Die Produktion von Wolle sowie die Rinder- und Schafzucht sind seit 150 Jahren die Hauptwirtschaftszweige in dieser Region. Daneben spielt die Holzproduktion und der Abbau von Saphiren eine Rolle. Mit der Aufnahme der Gondwana-Regenwälder in dem nahe gelegenen Gibraltar-Range- und Washpool-Nationalpark in das UNESCO-Weltnaturerbe, gewinnt der Tourismus zunehmend an Bedeutung.

Geschichte 
Etwa 1838 kamen als erste Europäer zwei Viehzüchter, wegen ihrer langen Bärte auch bekannt als the Beardies, in die Gegend um Glen Innes. 14 Jahre später 1852 wurde dann die Stadt gegründet, benannt nach dem schottischen Siedler Major Archibald Clunes Innes. Das erste Postamt entstand 1854 und das Gerichtsgebäude wurde 1858 errichtet. Im Jahr 1866 wohnten etwa 350 Menschen in der Stadt. Erst nachdem in der Nähe von Emmaville im Jahr 1872 Zinn entdeckt wurde stieg die Einwohnerzahl deutlich an und erreichte drei Jahre später 1500.

Persönlichkeiten 
 D’Arcy Niland (1917–1967), Schriftsteller und Journalist

Weblinks 

Glen Innes Touristeninformation
Emmaville Minenmuseum
Standing Stones
Land of the Beardies Museum

Einzelnachweise 

Ort in New South Wales